Maak me gek (album), album van de Nederlandse zanger Gerard Joling
Maak me gek (single), single van Gerard Joling